Der Begriff Critters (von Critter, englisch für „Viech“, „Kreatur“) bezeichnet:

 Critters – Sie sind da!, einen Film
 Critters 2 – Sie kehren zurück, einen Film
 Critters (Comic), eine Comic-Serie von Fantagraphics Books (1985–1990)
 The Critters, eine US-amerikanische Pop-Gruppe der 1960er Jahre

Siehe auch:
 Critter, ein Schachprogramm
 Crittercam, eine an einem Tier befestigte Kamera